

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 4 agosto 2022. In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali 

Hansa Rostock: 1994-1995

Altri progetti

Collegamenti esterni